Cook (engelska för "kock") är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 A.J. Cook
 Arthur James Cook
 Arthur Cook

 Bill Cook
 Bun Cook

 Charlie Cook

 David Cook
 Donald Cook
 Dustin Cook

 Elisha Cook Jr.
 Eliza Cook

 Frank Cook, brittisk politiker på vänsterflanken 
 Frederick Cook, amerikansk upptäcktsresande

 Garry Cook

 Ian M. Cook
 Ingeborg Cook

 James Cook,(1728–1779), brittisk upptäcktsresande
 Jamie Cook
 Jason Cook
 John Cook (president)
 Joseph Cook, australisk politiker

 Kristina Cook

 Lewis Cook
 Lloyd Cook

 Marlow Cook
 Mason Cook
 Michael Cook
 Myrtle Cook

 Natalie Cook

 Paul Cook, trummis i Sex Pistols
 Peter Cook

 Rachael Leigh Cook (född 1979), skådespelare
 Robin Cook (1946–2005), brittisk politiker 
 Robin Cook, artistnamn för Jonas Ekfeldt, musikproducent
 Ron Cook

 Stacey Cook
 Steph Cook
 Steve Cook
 Steven Cook
 Stu Cook

 Thomas Cook (1808–1892), brittisk reseentreprenör 
 Thomas H. Cook (född 1947), amerikansk författare
 Tim Cook

 Wendy Hogg
 Willie Cook

Se även 
 Cooke
 Coke

Engelska efternamn
Efternamn som syftar på yrken